Malinvaud est un patronyme porté notamment par :

 Edmond Malinvaud (1923-2015), économiste français ;
 Louis Jules Ernest Malinvaud (1836-1913), médecin et un botaniste français.

Homonymie de patronyme